Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Kitzbühel du 6 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Florencia Labat et Alexia Dechaume.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Autriche
Sport en Autriche en 1992
Tennis en juillet 1992